Spaccio, attività commerciale
Spaccio di droga, attività di vendita di sostanze stupefacenti 
Spaccio Giannoni, curazia del castello di Domagnano, nella Repubblica di San Marino